Talgo puede referirse a:
 El tipo especial de tren de pasajeros Talgo, que utiliza un sistema de rodadura diferente al de los trenes convencionales; 
 El servicio Talgo, uno de los servicios de Renfe Operadora realizados con el tren anterior; o
 La empresa ferroviaria Patentes Talgo que desarrolló el tren anterior.